Gle Mayang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Mayang (berg), Aceh, 
 Gle Mayang (kulle), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar